Sainte Agnès fait référence à plusieurs saintes chrétiennes dont la plus célèbre est Agnès de Rome, et fait aussi penser à plusieurs bienheureuses.

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Agnès de Rome († vers 304), la plus célèbre, morte martyre place Navone à Rome ; fêtée le 21 janvier. Son principal attribut est un agneau.
 Agnès de Poitiers († 588), abbesse de l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers ; fêtée localement le 13 mai.

Le rapprochement avec un agneau rappelle chez les chrétiens le sacrifice du Christ, pour son innocence, sa pureté, et sa douceur.

᾽Αγνή [agnè], est un adjectif grec, le latin a ajouté le s. Il s'agit d'un mot d'origine indo-européenne apparenté au latin agnus (agneau) et au grec ἀμνός [amnos < *abnos <*agwnos].

En 300 , le peuple parlait encore le grec à Rome, où vivaient bien des étrangers. Agnê veut dire "pur", "net", "intègre" de corps et d'âme, donc pure, chaste.
Dans les religions païennes comme chez les Juifs, c'était requis pour se mettre au service de la divinité ou lui offrir un sacrifice.
Saint Ambroise nous a transmis son martyre, 70 ans après, et explique bien ce rapprochement : Agnès, pure de corps de d'âme a pu offrir à Dieu sa promesse de virginité et par le sacrifice de sa vie qu'elle a accepté.

Saintes catholiques 
Par ordre chronologique :
 Agnès d'Assise (°1198 - †1253), sœur de sainte Claire d'Assise ; fêtée le 16 novembre.
 Agnès de Montepulciano (°1268 - †1317), abbesse ; fêtée le 20 avril.
 Agnès de Bavière († 1532), fille du duc de Bavière, élevée par les religieuses clarisses de Saint-Jacques de Munich ; fêtée le 11 novembre.
 Agnès Kim Hyo-ju (†1839), martyre en Corée.
 Agnès Lê Thi Than (†1842), ou Agnès Dê, martyre dans la province de Ninh Binh au Tonkin sous l'empereur Thieu Tri ; fêtée le 12 juillet.
 Agnès Cao Guiying (°v. 1821 ou 1826 - †1856), jeune martyre chinoise, fusillée à 30 ou 35 ans dans la province du Kouy-Tchéou ; fêtée localement le .

Bienheureuses catholiques 
Par ordre chronologique :
 Agnès de Bagno († vers 1105), sœur camaldule en Toscane, à Bagno di Romagna, ses reliques sont au village de Pereto ; fêtée le 29 janvier .
 Agnès de Venose († vers 1144)
 Agnès de Bohême (°1200 - †1282) ; fêtée le 2 mars.
 Agnès Taquéa († 1626)
 Agnès de Jésus (°1602 - †1634), dominicaine ; fêtée le 19 octobre.
 Agnès de Béningamin (°1625 - †1696), ou Agnès Albinana ou Inès, bienheureuse originaire de la région de Valence en Espagne ; fêtée le 21 janvier.

Saintes orthodoxes

Références

Voir aussi 

Homonymie de personnes
Agnès